Galea steht für:
 Galea (Helm), römische Bezeichnung für einen Helm, ursprünglich eine Lederhaube
 Galea, wissenschaftliche Bezeichnung für Gelbzahnmeerschweinchen
 Galea, wissenschaftliche Kurzbezeichnung für Echte Haie
 Tonna galea, Tonnenschnecke und größte Schneckenart des Mittelmeers
 Galea aponeurotica, derbe Sehnenhaube bzw. -platte auf dem Schädeldach
 Galea (Insekt), eine der beiden Kauladen der Maxillen

Galea ist der Familienname folgender Personen:
 David Galea, maltesischer Radrennfahrer
 Emanuele Galea (1891–1974), maltesischer Bischof
 Joseph Galea-Curmi (* 1964), maltesischer Geistlicher, Weihbischof in Malta
 Ludwig Galea, maltesischer Sänger und Teilnehmer am Eurovision Song Contest, siehe Julie & Ludwig
 Louis Galea (* 1948), maltesischer Politiker, Parlamentssprecher Maltas
 Mario Galea (* 1962), maltesischer Politiker der Nationalist Party und Parlamentarischer Staatssekretär
 Michael Galea (* 1979), maltesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gale